O nome Cindy foi usado para dar nome a sete ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Cindy (1959) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa da Geórgia, Estados Unidos e seguiu paralelamente à costa leste do país. Cindy causou 1 fatalidade e cerca de 75.000 dólares em prejuízos.
Furacão Cindy (1963) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do Texas, Estados Unidos, causando pelo menos 3 fatalidades e cerca de 12,5 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Cindy (1981) - tempestade tropical que esteve ativa a sudeste das províncias atlânticas do Canadá. Não causou impactos por se manter distante da costa.
Tempestade tropical Cindy (1987) - tempestade tropical que esteve ativa no Atlântico centro-norte. Nenhum impacto foi relatado ao sistema que se manteve distante da costa.
Tempestade tropical Cindy (1993) - tempestade tropical que afetou as Pequenas Antilhas e a República Dominicana, causando pelo menos quatro fatalidades.
Furacão Cindy (1999) - furacão de categoria 4 que esteve ativo no Atlântico centro-norte. Por se manter distante da costa, nenhum impacto associado ao sistema foi relatado.
Furacão Cindy (2005) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa da Luisiana, Estados Unidos, causando pelo menos 3 fatalidades e 320 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Cindy (2017) - tempestade tropical que atingiu a costa da Luisiana, Estados Unidos, causando pelo menos 1 fatalidade e 25 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação